L'edizione 1943-44 della Primeira Divisão vide la vittoria finale dello Sporting.

Capocannoniere del torneo fu Francisco Rodrigues (Vitória Setúbal), con 28 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Sporting CP campione di Portogallo 1943-44.

Risultati

Voci correlate 
Taça de Portugal 1943-1944

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1944
Calcio nel 1945
Campionato portoghese di calcio